Cressy kan syfta på följande platser:

Australien 

 Cressy (ort), Tasmanien, Northern Midlands,

Frankrike 

 Cressy-sur-Somme, departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Cressy-Omencourt, departementet Somme i regionen Hauts-de-France, 
 Cressy, Seine-Maritime, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie, 

Robotskapade Australienförgreningar